{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Skoda Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | 18 — 31 октября 1993
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1992 — Джимми Уайт
|-
| Чемпион 1993 — Питер Эбдон 
|-
| Финалист — Кен Доэрти
|-
|}Гран-при 1993''' (, также известен как 1993 Skoda Grand Prix'' — по названию спонсора Skoda) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 18 по 31 октября 1993 года в Рединге, Англия. Победителем турнира стал Питер Эбдон, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 9:6.

В последний раз Гран-при проходил в Ридинге.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1993 в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Гран-при (снукер)
1993 год в снукере